Драче могу бити:

 Драче (Фоча), насељено мјесто у општини Фоча, Република Српска, БиХ
 Драче (Јањина), насељено мјесто у општини Јањина, Пељешац, Република Хрватска